Phalacrostemma är ett släkte av ringmaskar som beskrevs av Marenzeller 1895. Phalacrostemma ingår i familjen Sabellariidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Havsborstmaskar
Phalacrostemma